La competizione di spada maschile a squadre ai XVIII Giochi panamericani ha avuto luogo a Lima l'8 agosto 2019 presso il Centro de Convenciones de Lima.

Risultati

5º - 8º posto

Classifica finale

Collegamenti esterni
Risultati lima2019.pe

Scherma ai XVIII Giochi panamericani